je japanski amaterski astronom koji je povezan sa opservatorijom Yatsuka. Poznat je po brojnim otkrićima, poput onog iz 2007. godine kada je otkrio Nova Vulpeculae. Mala planeta Abehiroši je dobila ime u njegovu čast.

Референце

Литература 
 
 

Рођени 1958.
Japanski astronomi